Нижнетаги́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины, производное от наименования города Нижнего Тагила.

 Нижнетагильская улица — улица в Астрахани.
 Нижнетагильская улица — улица в Волгограде.
 Нижнетагильская улица — улица в Донецке.
 Нижнетагильская улица — улица в Казани.

См. также 
 Тагильская улица
 Тагильский переулок

Примечания